Shag Point kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Shag Point (udde i Antarktis),

Sydgeorgien och Sydsandwichöarna 

 Shag Point (rev), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Sydgeorgien och Sydsandwichöarnaförgreningar